Joe Russo – regista, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Joe Russo – batterista statunitense
Joe Russo – pilota automobilistico statunitense, attivo negli anni trenta